Tlépolème ou Tlépolémos (en grec ancien ) peut désigner :
 Tlépolème fils d'Héraclès, meneur achéen pendant la guerre de Troie ;
 Tlépolème, guerrier troyen tué par Patrocle ;
 Tlépolème, satrape de Carmanie sous le règne d'Alexandre le Grand.

Notes et références